Tim Taylor peut faire référence à :
 Tim Taylor (1969-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Tim Taylor, le personnage principal de la série américaine Papa bricole.